

События 

 Торжественное открытие мечети Альхама в городе Мадинат-аль-Захра.
 Марзубан (Мусафирид) занял Азербайджан, но от Ширвана был отражён.
 941—966 — эмир Гиляна Вахсудан.
 Фудзивара Сумитомо поднял мятеж на западе Хонсю. Убит.

Русь 
 941—944 — Русско-византийская война: поход князя Игоря на Византию. Русские прошли черноморское побережье от Босфора до Пафлагонии. Разгром флота Игоря флотом паракимомена патрикия Феофана.

Родились 
 Лотарь (король Франции)

См. также

Примечания